Амберг (нем. Amberg) — топоним и имя собственное.

Географические объекты 

 Амберг  — город окружного подчинения в федеральной земле Бавария.
 Амберг — коммуна в Германии, в земле Бавария, в районе Нижний Алльгой.

 Амберг-Зульцбах — район в Германии.

Фамилия 
 Амберг, Вильгельм Август Лебрехт (1822—1899) — немецкий художник, мастер жанровой живописи.
 Амберг, Лео (1919—1986) — швейцарский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Амберг, Оскар (1878—1963) — эстонский государственный деятель.